

Населені пункти та їхні частини
 Суленцин — місто в Суленцинському повіті Любуського воєводства
 Суленцин — гміна в Суленцинському повіті Любуського воєводства
 Суленцин — село в гміні Сехніце Вроцлавського повіту Нижньосілезького воєводства
 Суленцин — село в гміні Кшикоси Сьредського повіту Великопольського воєводства
 Суленцин — частина села Ленартовиці в гміні Плешев Плешевського повіту Великопольського воєводства

Примітки